Un joug peut être :
 une pièce de bois utilisée pour atteler des animaux de trait;
 un objet en forme de joug découvert lors de fouilles archéologiques sur un site mésoaméricain, qui peut être :
 un instrument de sacrifice humain ;
 un accessoire de jeu de balle.